Albert Fraenkel kan syfta på bland andra:

* Albert Fraenkel (1848–1916), läkare från Frankfurt an der Oder, känd som lungforskare
 Albert Fraenkel (1864–1938), läkare från Mussbach an der Weinstrasse, känd som hjärtforskare